Sadhna bzw. Sadhana (, ) ist der Titel mehrerer indischer Spielfilme:

 Sadhana (1939), Hindi-Film von V. C. Desai und M. Thakore
 Sadhana (1956), bengalischer Film von Mohini Choudhury
 Sadhna (1958), Hindi-Film von Baldev Raj Chopra
 Sadhana (1964), Oriya-Film von Prabhat Mukherjee
 Sadhanai, tamilischer Film von A. S. Prakasam
 Sadhna (1993), Hindi-Film von K. Ravi Shankar

Weiteres:
 Sadhana (Zeitschrift), von der Indischen Akademie der Wissenschaften herausgegebene wissenschaftliche Zeitschrift
 Sadhana (Schauspielerin) (1941–2015), indische Schauspielerin